CAPN12 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 719 амінокислот, а молекулярна маса — 81 037.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Кальпаїни